Haruna – miasto w Japonii, w 2006 roku włączone do Takasaki
 Haruna – góra w Japonii, na wyspie Honsiu
 Haruna – jezioro w Japonii, na wyspie Honsiu
 Haruna – japoński krążownik liniowy typu Kongo 
 Haruna – typ japońskich niszczycieli
 Haruna – imię japońskie